Delfinul – rum.: delfin
 NMS „Delfinul” – rumuński okręt podwodny z II wojny światowej
 „Delfinul” – rumuński okręt podwodny w służbie od 1985 roku